Albanese – cognome italiano
 Albanese – appartenente al gruppo etnico degli albanesi
 Albanese – lingua europea
 Albanese – famiglia di scultori e architetti vicentini
 Albanese – 'ndrina di Cittanova e Laureana di Borrello
 5576 Albanese – asteroide scoperto nel 1986

Persone 
 Albano Albanese (1921-2010) – atleta italiano
 Alfredo Albanese (1947-1980) – poliziotto italiano ucciso dalle Brigate Rosse
 Anthony Albanese (1963) – politico australiano di origini italiane e irlandesi
 Antonio Albanese (1964) – attore, regista e scrittore italiano
 Argia Valeria Albanese (1960) - politica italiana
 Diego Albanese (1973) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 argentino
 Domenico Albanese (1916-1986) – politico italiano
 Enrico Albanese (1834-1889) – medico e patriota italiano
 Flavio Albanese (1951) – architetto e designer italiano
 Flavio Albanese (1967) – attore e regista teatrale italiano
 Francesco Albanese (1975) – attore, regista, autore e sceneggiatore italiano
 Francesco Albanese (1912-2005) – tenore italiano
 Frank Albanese (1931-2015) – attore statunitense
 Gerolamo Albanese (1660-?) – scultore italiano
 Gesualdo Albanese (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giacomo Albanese (1890-1947) – matematico italiano
 Giovanni Battista Albanese (1573-1630) – scultore e architetto italiano
 Girolamo Albanese (1584-1660 circa) – scultore e architetto italiano
 Giulia Albanese (1975) – storica italiana
 Giulio Albanese (1959) – missionario e giornalista italiano
 Giuseppe Leonardo Albanese (1759-1799) – patriota e ufficiale italiano
 Guido Albanese (1893-1966) – musicista italiano
 Lauren Albanese (1989) – tennista statunitense
 Licia Albanese (1913-2014) – soprano italiana
 Mirko Albanese (1989) – calciatore lussemburghese di origine italiana
 Ruggero Albanese (1887-1951) – atleta, giornalista e dirigente sportivo italiano
 Stefano Albanese (1944) – ex cestista italiano
 Vincenzo Albanese (1996) – ciclista italiano

Pagine correlate 
 Antonio Albanese (disambigua)